Alberto della Scala ist der Name folgender Personen:
* Alberto I. della Scala († 1301), Herr von Verona
 Alberto II. della Scala (1306–1352), Herr von Verona